NPR est le sigle de
 National Public Radio, réseau de radiodiffusion non commercial et de service public aux États-Unis
 la roupie népalaise, la monnaie du Népal, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 Le Nouveau Petit Robert, un dictionnaire de langue française

Code